Мачу́лищи () — топоним в Белоруссии:

Населённые пункты 
 Мачулищи — городской посёлок в Минском районе Минской области.
 Мачулищи — упразднённая деревня в Минском районе Минской области.

Железнодорожный пункт 
 Мачулищи — железнодорожная платформа возле города Мачулищи.